Ирвинг Рамзес Рэймс (, или коротко Винг Рэймc ; ) — американский актёр, лауреат премии «Золотой глобус».

Биография 
Ирвинг Рэймс родился в Гарлеме, штат Нью-Йорк, США. В 1983 окончил Школу сценического искусства и Джуллиардовскую школу в Нью-Йорке, затем играл в театрах, как на Бродвее, так и в менее значительных.

С середины 80-х годов актёр довольно много снимается на телевидении, где сыграл первую свою заметную роль — отца писателя Джеймса Болдуина в его автобиографическом фильме «Иди, вещай с горы» (1985). Рэймс известен исполнением ролей вьетнамских ветеранов, особенно в бродвейской постановке «Зимние мальчики» (1985), и таких фильмах, как «Военные потери» и «Лестница Иакова».

Одна из наиболее знаменитых ролей актёра — роль Марселласа Уоллеса в «Криминальном чтиве». Также получил известность благодаря роли Лютера Стикелла в серии фильмов «Миссия невыполнима». Всего сыграл в более чем 100 фильмах.

В 1998 году, получив премию «Золотой глобус» за роль в фильме «Дон Кинг: Только в Америке», тут же вызвал из зрительного зала Джека Леммона, который также был номинирован на эту премию, и передал статуэтку ему.

Фильмография

Озвучивание компьютерных игр 
 2003 — Mission: Impossible – Operation Surma — Luther Stickell
 2004 — Driv3r — Tobias Jones
 2017 — Call of Duty: WWII — Jefferson Potts

Примечания

Ссылки 

Выпускники Средней школы Фиорелло Х. Ла Гуардиа
Выпускники Перчейз-колледжа
Киноактёры США